Cyclosalpa är ett släkte av ryggsträngsdjur. Cyclosalpa ingår i familjen bandsalper. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bandsalper
Cyclosalpa